Лејк Томахок има више значења:
 Лејк Томахок (Висконсин)
 Лејк Томахок (Охајо)